Хака́н Шукю́р (; род. 1 сентября 1971, Адапазары, Сакарья, Турция) — турецкий футболист, нападающий. Много лет (с перерывами) выступал за стамбульский «Галатасарай», болельщики которого прозвали Шукюра «Босфорским быком» и «королём». В 2008 году не стал продлевать контракт с «Галатасараем» и завершил карьеру футболиста. Впоследствии начал политическую карьеру.

Ранние годы 
Хакан Шукюр родился 29 июля 1971 года, хотя в дате рождения написано 1 сентября 1971 года в городе Адапазары, ил Сакарья. Имеет албанские корни, его отец, Сермет Шукюр (тур. Sermet Şükür) — иммигрант из Приштине (Косово); мать, Нермин Шукюр (тур. Nermin Şükür) — иммигрантка из Скопье (Македония). Он окончил школу Ahmet Akkoç. Во время учёбы в школе был членом баскетбольной команды. Под влиянием отца в десять лет увлекся футболом. Хакан Шукюр начал свою футбольную карьеру в своём родном городе Адапазары в одноимённом клубе «Сакарьяспор».

Клубная карьера 
Шукюр до 2008 года выступал за «Галатасарай», в котором провёл более 10 сезонов. В 2000 году он перешёл в миланский «Интер», затем играл в «Парме» и английском «Блэкберн Роверс», после чего в 2003 году вернулся в стамбульский клуб. В 2008 вместе с другим прославленным ветераном Оканом Буруком покинул клуб (о своём уходе из клуба Хакан объявил ещё в ноябре 2007).

На Чемпионате мира 2002 года национальная сборная Турции, в которой играл Шукюр, дошла до полуфинала турнира, где уступила будущим чемпионам, бразильцам. Несмотря на то, что сам Шукюр был не в оптимальной форме, свой талант он продемонстрировал в матче за 3-е место, забив сборной Южной Кореи самый быстрый гол в истории чемпионатов мира уже через 9,8 секунды после начала игры.

Свой сотый матч за национальную сборную Шукюр сыграл в отборочном турнире к чемпионату мира 2006 года против Украины. Он третий турецкий футболист, добившийся такого результата — после Бюлента Коркмаза и Рюштю Речбера.

Его популярность и известность в Турции настолько велики, что его свадьбу в 1995 году показывали по телевидению в прямом эфире.

Политическая карьера 
После ухода из футбола занялся политикой. До декабря 2013 года являлся членом Партии справедливости и развития. В 2011 году был избран от неё членом Великого национального собрания. В декабре 2015 года, после обвинений в связях с гюленистами, покинул Турцию. В феврале 2016 года был обвинён в оскорблении президента Турции Реджепа Эрдогана за сообщение в Твиттере.
На данный момент проживает в США, в Вашингтоне.

Достижения 
Командные

 Галатасарай
 Чемпион Турции: 1992/93, 1993/94, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2005/06, 2007/08
 Обладатель Кубка Турции: 1987/88, 1992/93, 1995/96, 1998/99, 1999/00, 2004/05
 Обладатель Кубка президента: 1992/93, 1995/96, 1996/97
 Обладатель Кубка Премьер-министра: 1995
 Обладатель Кубка УЕФА: 1999/00
 Обладатель Кубка TSYD: 1995
 Парма
 Обладатель Кубка Италии: 2001/02
 Сборная Турции
 Бронзовый призёр Чемпионата мира: 2002
Личные
 Серебряная бутса (1998).
 Лучший бомбардир мира по версии FİFA (1997 год)
 Лучший нападающий в мире по версии FİFA (1997 год)
 Лучший футболист Азии 1994 года.
 Лучший футболист пятидесятилетия в Турции (за период 1954—2003 годов, юбилейный приз к 50-летию UEFA)
 В 1998 году получил приз ФИФА лучшему бомбардиру мира.
 Лучший бомбардир чемпионата Турции: 1996/97, 1997/98, 1998/99.
 Лучший бомбардир за всю историю турецкой Суперлиги.
 Всего забил более 400 голов
 Сыграл более 100 матчей за сборную Турции.
 Забил самый быстрый гол в истории чемпионатов мира — 10.8 секунд.
 Самый результативный игрок в сборной Турции — 51 гол в 112 встречах.
 Лучшая результативность в сезоне — 38 голов в 34 играх.
 Обладатель приза IFFHS лучшему бомбардиру национальных чемпионатов: 1997

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную Турции
 Фан-сайт
 Статья о Хакане Шукюре на сайте UEFA.com
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Бурсаспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Члены Партии справедливости и развития (Турция)
Члены Великого национального собрания Турции XXIV созыва